Giornale di Napoli – nuova edizione del Giornale officiale di Napoli, quotidiano fondato nel 1861, che assunse la denominazione definitiva l'anno seguente. Annoverò tra i collaboratori la giovane Matilde Serao
 Giornale di Napoli – quotidiano vissuto tra il 1943 e il 1946 (circa). Fu diretto, tra gli altri, da Manlio Lupinacci e Alberto Spaini
 Il Giornale di Napoli – quotidiano fondato nel 1985

Pagine correlate 
Il Giornale (disambigua)
Il Giornale d'Italia